Japanse hockeyploeg (mannen)
 Japanse hockeyploeg (vrouwen)